Шлессер () — французская фамилия. 

Известные носители:

 Шлессер, Жан-Луи (род. 1948) — французский автогонщик, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе Формула-1 и спортивных автомобилей.
 Шлессер, Жо (1928—1968) — французский автогонщик, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе Формула-1 и спортивных автомобилей.

 Шлёссер (нем. Schlösser)

 Шлёссер, Луи (1800—1886) — дармштадтский придворный капельмейстер, композитор и музыкальный критик.